Abreviacions
 DG minerals silicats: Inosilicats amb 3 cadenes senzilles i múltiples periòdiques
 D.G.: Dei gratia, per la gràcia de Déu, epítet de títols de sobirans i caps d'estat.
 dg: diumenge
 dg: decigram
Negocis
 D & G, submarca de Dolce & Gabbana
 DG, la discografia Deutsche Grammophon
 Díaz y Grilló, marca catalana d'autocicles